Johnson Neck ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Johnson Neck (Antarktika), Isthmus im Ellsworthland, Antarktika
 Johnson Neck (Florida), Landspitze in Nassau County (Florida)
 Johnson Neck (Delaware), Landspitze in Sussex County (Delaware)